

Косулино — село, Білоярський міський округ, Свердловська область
 Косулино — село, Куртамиський округ, Курганська область
 Косулино — присілок, Щучанський район, Курганська область